Adlard ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Adlard (Charles Adlard; * 1966), britischer Comiczeichner 
 Mark Adlard (* 1932), britischer Schriftsteller
 Robert Adlard (Bob Adlard; 1915–2008), britischer Hockeyspieler 
 Steve Adlard (* 1950), britischer Fußballtorhüter und Cricketspieler 

Adlard steht für:
 Adlard Coles Nautical, britischer Verlag für Seefahrtsliteratur